Balar – zatoka w fikcyjnym uniwersum stworzonym przez J.R.R. Tolkiena, przedstawionym w dziełach o Śródziemiu (Ardzie)
 Balar – wyspa w fikcyjnym uniwersum stworzonym przez J.R.R. Tolkiena, przedstawionym w dziełach o Śródziemiu (Ardzie)